Hammerspitze ist der Name folgender Berge:

 Oberstdorfer Hammerspitze, , vor 2013 auch Hammerspitze (dt.) und Schüsser (österr.) genannt
 Walser Hammerspitze, , vor 2013 auch Schüsser (dt.) und Hammerspitze (österr.) genannt
 Hammerspitze (Stubaier Alpen), , im Serleskamm in Tirol